Xexex (ゼクセクス) — видеоигра в жанре горизонтального скролл-шутера, разработанная компанией Konami в 1991 году и выпущенная в виде аркадного игрового автомата. Игра не выходила на домашних системах и не переиздавалась до 2007 года, когда она была выпущена на игровой консоли PlayStation Portable в составе сборника Salamander Portable.

Игра совмещает идеи серии игр Gradius, разработанных Konami, и игр серии R-Type. От Gradius игра взяла некоторые идеи в дизайне уровней, от R-Type — концепцию отцепляемого спутника и накапливаемого при удержании кнопки мощного заряда.

Компьютерные игры 1991 года
Игры жанра Shoot 'em up
Игры для аркадных автоматов
Игры только для PlayStation Portable
Компьютерные игры, разработанные Konami
Компьютерные игры, изданные Konami